Платавец — название населённых пунктов:

Россия 
 Платавец — деревня в Советском районе Курской области.
 Платавец — деревня в Новоржевском районе Псковской области.